Nereide, Nereiden  oder Nereid steht für:

 eine Nymphe aus der griechischen Mythologie, siehe Nereide (Mythologie) 
 einen Neptunmond, siehe Nereid
 ein Rennpferd, siehe Nereide (Pferd)
 eine Familie in der Klasse der Vielborster, siehe Nereiden (Zoologie)

Siehe auch:
 Nereidum Montes